SMS „Vorwärts” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 2 okręty Kaiserliche Marine:
 SMS „Vorwärts” – torpedowiec typu Schütze z lat 80. XIX wieku
 SMS „Vorwärts” – kanonierka rzeczna z przełomu XIX i XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy okrętów niemieckich